Baudenberg ist der Name von:

 Baudenberg (), Alternativname des Bautenbergs bei Wilden im Rothaargebirge, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Baudenberg (Hannsdorfer Bergland) (), Berg bei Holba im Hannsdorfer Bergland, Olmützer Region, Tschechien
 Grube Baudenberg, Alternativname der ehemaligen Grube Bautenberg am Bautenberg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen